Georges Gratiant (1907-1992), homme politique martiniquais,
 Gilbert Gratiant (1895-1985), personnalité antillaise.

Voir aussi 
 Stade Georges-Gratiant